Ночь игуаны:

 Ночь игуаны — пьеса в трёх действиях американского драматурга Теннесси Уильямса, основанная на его же рассказе 1948 года.
 Ночь игуаны — художественный фильм режиссёра Джона Хьюстона, экранизация пьесы Теннесси Уильямса.